«Шарики» — компьютерная игра в жанрах головоломка и «три в ряд», разработанная российским программистом из Кемерово Евгением Алемжиным для платформы DOS в  году.

«Шарики» является игрой, на основании которой был сформирован жанр «три в ряд», а также является предком Bejeweled, популяризовавшей позднее этот жанр.

Игровой процесс 
Цель игры состоит в том, чтобы собирать по три и более шарика одного цвета в вертикальные или горизонтальные линии, после чего шары исчезают и на их месте появляются новые. Игра заканчивается лишь тогда, когда более нет возможных комбинаций на игровом поле.

Ремейки и клоны 
«Шарики» наплодили много клонов, использовавших игровую механику игры. В частности: Shariki for Windows, Super Shariki, Falling Bubbles, Bubble Shooter. Также игра породила множество клонов:
 KDiamond — в наборе игр KDE Games.
 Bejeweled от компании PopCap Games
 
 Puzzle Quest: Challenge of the Warlords

Примечания 

Компьютерные игры, разработанные в России
Игры для DOS
Игры для Windows
Компьютерные игры 1994 года
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Компьютерные игры жанра «три в ряд»